Туамоту (), иначе Паумоту, Пти-Бас — группа островов в Тихом океане, географически относится к Полинезии. Политически входит в состав Французской Полинезии, занимая её центральную часть и находясь в 300 км к востоку от Таити. Исторически Туамоту также назывался Опасный архипелаг из-за опасностей для мореплавания: низменности его коралловых островов, заметить которые можно только с небольшого расстояния, особенно в плохую погоду, а также обилия мелких островков и мелей.

История 

Архипелаг был открыт Педро Киросом в 1606 году (остров Пука-Пука был открыт ещё в 1521 году Магелланом. Впоследствии многие острова открыты и описаны русскими мореплавателями, в 1820 году — Ф. Ф. Беллинсгаузеном, М. П. Лазаревым, О. Е. Коцебу.

Острова Русских 

Архипелаг Туамоту также имеет название «острова Русских», которые впервые нанёс на карту мира Фаддей Беллинсгаузен в 1820 году, так как 18 атоллов названы в честь русских людей: Аракчеева (Фангатау), Барклая-де-Толли (Рароиа), Витгенштейна (Факарава), Волконского (Такуме), Гагенмейстера (Апатаки), Грейга (Ниау), Ермолова (Таэнга), Крузенштерна (Тикехау), Кутузова (Макемо), Лазарева (Матаива), Милорадовича (Фааите), Моллера (Аману), Остен-Сакена (Катиу), Раевского (Острова Раевского), Румянцева (Тикеи), Рюрика (Арутуа), Спиридова (Такапото) и Чичагова (Таханеа). Часто под названием «острова Россиян» понимают лишь восточную гряду атоллов.

География 

Острова состоят из двух гряд низменных атоллов, рассматривающихся как самая обширная группа атоллов на Земле. Площадь — 850 км². Крупнейший остров Рангироа. Официальная столица — Папеэте (на Таити), но на островах свой главный город — Ротоава. 

Климат тропический, осадков выпадает 1500—2000 мм в год. На больших островах встречаются панданус и баньяны, на малых только кустарники.

Административное деление 
В административном отношении подразделение Туамоту-Гамбье делится на 17 коммун, из которых 16 находятся на островах Туамоту, а 17-я (коммуна Мангарева) на островах Гамбье.

Население 
Население — 15 510 чел. (2007), в основном — полинезийцы (туамотуанцы). Язык их вытесняется таитянским.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация про острова

 
Острова Тихого океана
Островные группы Австралии и Океании
Коралловые острова